

Населені пункти та їхні частини

 Ґрембоцин — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрембоцин — село в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрембоцин — осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки